Дро́бышев:

 Дробышев — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.
 Дробышев — русская фамилия.